Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Poland (wcześniej WorldFood Warsaw) – największe międzynarodowe targi B2B w Polsce dla branży spożywczej odbywające się co roku na wiosnę w EXPO XXI Warszawa.

O targach 
Pierwsza edycja targów odbyła się pod nazwą WorldFood Warsaw w kwietniu 2014 roku i zgromadziła 94 wystawców z 24 krajów oraz ponad 3000 odwiedzających. Rosnąca popularność targów oraz jej dynamiczny rozwój sprawiły, że zyskała międzynarodowy charakter i w 2018 roku ogłoszono zmianę nazwy wydarzenia na WorldFood Poland. Aktualnie na targi przybywa ponad 6000 odwiedzających i wystawia się ponad 300 firm z całego świata.

Sektory 

Targi poświęcone są sektorowi spożywczemu, a w ich ramach firmy mogą wystawiać się w 7 sektorach branżowych:

 Food&Drinks – produkty spożywcze, owoce i warzywa, mięsa, przetwory mleczne, produkty świeże, chłodzone i mrożone, słodycze i przekąski, oleje, napoje bezalkoholowe, kawa i herbata etc.;
 EcoFood – produkty organiczne, żywność certyfikowana, naturalna i tradycyjna;
 NutraFood – nutraceutyki, suplementy diety, odżywki;
 Ingredients – dodatki i aromaty do żywności;
 Wine&Spirits – wina, napoje spirytusowe, piwa i cydry;
 FoodTech – technologia i usługi dla przetwórstwa spożywczego;
 ColdChain - Targi Chłodniczych Łańcuchów Dostaw.

Wydarzenia odbywające się w ramach WorldFood Poland 

W ramach targów WorldFood Poland odbywają się wydarzenia takie jak:

 Konkurs o Złoty Medal- Konkurs dla Wystawców mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych produktów prezentowanych podczas targów;
 Rozmowy Handlowe – wydarzenie umożliwiające Wystawcom odbycie zaaranżowanych spotkań z kluczowymi kupcami z Polski i zagranicy obecnymi na targach;
 Debaty, konferencje – czołowi przedstawiciele branży spożywczej i branż powiązanych spotykają się aby dyskutować o najnowszych trendach rynkowych i problemach branży;
 Warsztaty kulinarne i sommelierskie prowadzone przez znanych szefów kuchni i autorytety w branży winiarskiej.

Organizator 
Organizatorem targów jest Lentewenc Sp. z o.o., część ITE Group, która specjalizuje się w organizacji targów i konferencji w kanale business-to-business w kluczowych sektorach przemysłu.

Przypisy 

Imprezy targowe